АНО может означать:

 Автономная некоммерческая организация
 Армия национального освобождения
 «Акция недовольных граждан» (чешская центристская политическая партия)
 Агрегат непрерывного обжига
 Аэронавигационные огни

См. также 
 Ано (значения)